Michael Funken ist der Name folgender Personen:

* Michael Funken (Politiker) (1922–2006), deutscher Politiker (CDU)
 Michael Funken (Publizist) (* 1963), deutscher Publizist, Philosoph und Redakteur